Саве́льева, Людми́ла: Савельева, Людмила Васильевна (1933—2016) — советский востоковед-индолог.
 Савельева, Людмила Михайловна (род. 1942) — советская и российская актриса.